SMAP steht für

 Simple Mail Access Protocol, aus dem Computerbereich
 Soil Moisture Active Passive, ein Forschungssatellit
 SMAP (Band), eine japanische Pop-Gruppe
 Standardisiertes Medizinisches Abfrage-Protokoll
 Supervisor Mode Access Protection, eine Sicherheitsfunktion einiger x86-Prozessoren

SMAP